Division III i fotboll 1970 var 1970 års säsong av Division III. Serien bestod dels av nio serier om tolv lag för Götaland och Svealand, vars seriesegrare uppflyttades till division II 1971 medan lag 10-12 nedflyttades till division IV nästkommande säsong. För Norrland fanns istället fyra serier med 10-12 lag per serie. Serievinnarna i Norrlandsserierna i ett kvalspel om tre platser till division II 1971. Från Norrlandsserierna degraderades lag 9-10 i 10-lagsserierna och lag 10-12 i 12-lagsserien.

Notabelt
Att flera lag slutar på samma poäng är inget ovanligt, inte heller att två lag har lika många vinster, oavgjorda och förluster. I Mellersta Götalandsserien inträffade dock denna säsong det tämligen unika att fem lag slutförde serien med tabellraden 9 vinster, 3 oavgjorda och 10 förluster! Samtliga dessa lag klarade nytt kontrakt på målskillnad då ett sjätte lag (!) slutade på samma poängantal (men tabellraden 8-5-9 istället) degraderades.

Serier

Norra Norrland övre

Norra Norrland nedre

Södra Norrland övre

Södra Norrland nedre

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

N1: Namnändrad från IK Atleten sedan föregående säsong.

Kvalspel till division II

Källor

1970 i Sverige
1970
Fotbollssäsongen 1970